Pig Iron steht für:

 Pig Iron Theatre Company, US-amerikanische Theatergesellschaft
 Pig Iron, Extended Play der britischen Punkband Anti-Nowhere League, siehe Anti-Nowhere League #Singles und EPs
 Pig Iron, englische Bezeichnung für ungewollt flüssiges Roheisen, siehe Eisenschwamm #Geschichtlicher Hintergrund und frühe Technik
 Pig Iron, kurzlebiges Science-Fiction- und Fantasy-Magazin, siehe Liste von Science-Fiction- und Fantasy-Magazinen #P

Siehe auch:
 Operation Pig Iron, Maßnahme operativer Information während des Zweiten Weltkrieges